Javier García peut désigner :
 Javier García (1966-), un perchiste espagnol ;
 Javier García (1974-), un chanteur espagnol ;
 Javier García Cuesta (1947-), joueur et entraîneur espagnol de handball ;
 Javier García Duchini (1963-), un homme politique uruguayen ;
 Javier García Paniagua (1935-1998), un homme politique mexicain ;
 Javier García Rubio (1990-), joueur espagnol de handball.